Favignana-sziget
Favignana, település Szicília szigetén